Sectario puede referirse a:

 Un adjetivo referido a una secta, conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta, normalmente en sentido secundario de "herejía" o disidencia y casi siempre con connotaciones negativas.

 El sectarismo como intolerancia, discriminación u odio provenientes de dar importancia a las diferencias entre grupos sociales, políticos o religiosos, o entre las subdivisiones dentro de un mismo grupo.